Mazoka steht für:

 Mazoka (Südafrika), ein Ort bei Fort Beaufort in Südafrika

Mazoka ist der Familienname folgender Personen:

 Anderson Mazoka (1943–2006), sambischer Politiker (UPND)